Die Spielzeit 1993/94 war die 45. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Hauptrunde 

Stand: Nach 21. Februar 1994

Finalrunde 
Gespielt werden von den 6 Teams eine Final-Doppelrunde zu je 10 Spielen.

Rangliste 

Stand: 19. Oktober 2017

Abstiegsrunde

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Schweizermeister

2. Meistertitel für Pfadi Winterthur

Einzelnachweise 

1993 1994
Handballsaison 1993/94